Nagy Sándor, a hódító, 1956-os angol történelmi film, Robert Rossen rendezésében, címszereplő Richard Burton
Nagy Sándor, a hódító, 2004-es nemzetközi történelmi dráma-film Oliver Stone rendezésében, címszereplő Colin Farrell